Cola peut désigner :
 le cola, le nom générique de sodas tels :
 le Coca-Cola, fabriqué par The Coca-Cola Company ;
 le Pepsi-Cola, fabriqué par PepsiCo ;
 Cola, un genre végétal de la famille des sterculiacées ;
 la noix de kola, le fruit de différents arbres du genre Cola utilisé pour parfumer les premiers colas ;
 , le nom en gaélique écossais de Coll, une île du Royaume-Uni située en Écosse, dans les Hébrides intérieures.

Daniel Cola (né en 1962), trampoliniste français.
Mattia Cola (né en 1984), biathlète italien.
Philippe Cola (né en 1956), tireur sportif français.
Nicola Kagoro est également connue sous le nom de Chef Cola.

Voir aussi 
 Colla